Гюнтер Целлер (філософ)
 Гюнтер Целлер (фігурист) - чемпіон НДР з фігурного катання